Кукушкин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Кукушкин, Алексей Васильевич (1924—2022) — советский военачальник, начальник разведки ВДВ (1970—1985), полковник, лауреат Государственной премии СССР .
 Кукушкин, Вадим Юрьевич (род. 1956) — российский химик.
 Кукушкин, Василий Николаевич (1908—1997) — русский советский писатель.
 Кукушкин, Виктор Николаевич (1923—2002) — Герой Советского Союза.
 Кукушкин, Владимир Владимирович (1925—2007) — актёр кукольного театра.
 Кукушкин, Всеволод Владимирович (род. 1942) — советский и российский журналист, писатель, хоккейный администратор.
 Кукушкин, Дмитрий Викторович (1966—2018) — советский и российский хоккеист.
 Кукушкин, Игорь Владимирович (род. 1958) — российский физик.
 
 Кукушкин, Никита Андреевич (род. 1990) — российский актёр.
 
 Кукушкин, Олег Геннадьевич (род. 1939) — советский и российский художник.
 Кукушкин, Роман Владиславович (род. 1976) — российский волейбольный тренер.

См. также 
 
 Кукушкин лён обыкновенный

Примечания